Wheeling může odkazovat na tato místa ve Spojených státech amerických:

 Wheeling (Illinois)
 Wheeling (Missouri)
 Wheeling (Západní Virginie)
 Wheeling Island – ostrov na řece Ohio